est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide carboxylique
 acide nonadécanoïque ou acide nonadécylique, numéro CAS 
 acide tuberculostéarique ou acide 10-méthyloctadécanoïque, numéro CAS 
 acide pristanique ou acide 2,6,10,14-tétraméthylpentadécanoïque, numéro CAS